Sezóna 2003/04 Ligy mistrů byla 49. ročníkem klubové soutěže pro nejlepší týmy evropských národních lig. Finále se odehrálo 26. května 2004 ve Veltins-Areně v Gelsenkirchenu.

1. předkolo 

|}

2. předkolo 

|}

3. předkolo 
Poražené týmy nastoupily v 1. kole Poháru UEFA.

|}

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Pavouk vyřazovací části

Osmifinále 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 

2003–4
Fotbal v roce 2003
Fotbal v roce 2004